Kantolo är en kulle i Burkina Faso.   Den ligger i provinsen Province du Houet och regionen Hauts-Bassins, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou. Toppen på Kantolo är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kantolo är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Kantolo. Runt Kantolo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Kantolo är huvudsakligen savann.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Hauts-Bassins
Berg i Burkina Faso 500 meter över havet eller högre